Maillé (Indre-et-Loire)
 Maillé (Vendée)
 Maillé (Vienne)